Samuel Enander kan syfta på bland andra:

* Samuel Enander (1607–1670), svensk kyrkoman
 Samuel Enander (1733–1803), svensk ämbetsman
 Samuel Enander (1788–1843), svensk arkitekt